De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2019 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 16 juni 2019 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Tom Booth-Amos kreeg een tijdstraf van 3 seconden omdat hij de baan afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Catalonië